Кошта — власна назва.

Топоніми

Кошта (Португалія) — парафія.

Кошта (село)